

Geografia
 Lambton – sobborgo australiano di Newcastle, nel Nuovo Galles del Sud 
 Lambton – comune del Canada, situato nella provincia del Québec
 Lambton – area del comune inglese di Washington, nella contea di Tyne and Wear

Persone
 Ann Lambton – orientalista britannica
 George Lambton, II conte di Durham – nobile inglese
 John Lambton, I conte di Durham – politico inglese
 John Lambton, III conte di Durham – nobile inglese